Mamvu peut désigner :
 les Mamvu, un peuple de la République démocratique du Congo et du Mozambique
 le mamvu, une langue soudanique centrale